Raab steht für:

 Raab (Familienname) – dort auch zu Namensträgern

geographische und astronomische Objekte:
 Raab (Fluss), Nebenfluss der Donau
 Raab (Oberösterreich), Marktgemeinde in Oberösterreich
 Raab (Gemeinde Passail), Ortschaft bei Hohenau an der Raab, Steiermark
 Raab, deutscher Name von Győr, Stadt in Ungarn
 Raab, deutscher Name von Ráby, Gemeinde im Okres Pardubice, Tschechien
 (3184) Raab, Asteroid

Siehe auch:
 Raabs
 RAB